Флаг муниципального образования «Посёлок городского типа Карабаш» Бугульминского муниципального района Республики Татарстан Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 15 ноября 2012 года решением Совета муниципального образования «Посёлок городского типа Карабаш» № 3 и 26 декабря 2012 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 8031.

Описание 
«Прямоугольное двухстороннее зелёное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, с воспроизведёнными жёлтым, белым, серым и чёрным цветом фигурами из герба муниципального образования „посёлок городского типа Карабаш“».

Фигуры представляют собой: вверху — чёрный треугольник с вогнутыми сторонами; в центре — два жёлтых сообращённых и обернувшихся сокола с чёрными головами и воздетыми крыльями; внизу — белая узкая полоса сложенная из глыб.

Обоснование символики 
Флаг посёлка Карабаш составлен в соответствии с правилами вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Название «Карабаш» тюркского происхождения и представляет собой сочетание двух слов — «кара» (чёрный) и «баш» (голова, глава, вершина).

Название посёлка аллегорически показано через изображение соколов с чёрными головами.

Соколы подчёркивают историческое прошлое Карабаша: по местным преданиям, у подножия горы была крепость для охраны юго-восточных рубежей Волжской Булгарии, а в начале XVIII века здесь появляются казачьи семьи. Соколы озирают и охраняют свою землю.

Исторические особенности Карабаша показаны узкой белой полосой, составленной из светлых камней. Карабаш издревле расположился на стыке торговых и военных путей, которые в начале XVIII века стали частью известного Оренбургского тракта, строительство которого ускорило развитие села.

Чёрный треугольник с вогнутыми сторонами, напоминающий фонтан нефти, символизирует основную отрасль экономики сегодняшнего посёлка — нефтедобычу.

Чёрный цвет — символ вечности, мудрости, скромности.

Зелёный цвет аллегорически показывает природное богатство местной земли.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, стабильности, уважения и интеллекта.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, открытости, примирения.

Авторы 
Разработка флага произведена творческой группой Геральдического совета при Президенте Республики Татарстан и Союза геральдистов России в составе — Рамиль Равилович Хайрутдинов, Радик Римович Салихов, Ильнур Рафаэлевич Миннуллин, Григорий Моисеевич Бушканец, Константин Фёдорович Мочёнов, Ольга Салова; при участии Антона Михайлова, Анисы Самученковой, Гузели Фазуллиной и Нурии Загидуллиной.

Примечания 

Флаги с изображением сокола